Napalpí puede referirse a:

 la Colonia Aborigen Napalpí (actualmente Colonia Aborigen Chaco) en la Argentina, donde se desarrolló la Masacre de Napalpí;
 Napalpí, localidad y estación de ferrocarril de la Argentina.